David Palmer – arrangiatrice e tastierista britannica, membro dei Jethro Tull
David Palmer – compositore britannico
David Palmer – ex giocatore di baseball statunitense
David Palmer – ex giocatore statunitense di football americano
David Palmer – giocatore di squash australiano
David Palmer – personaggio protagonista della serie televisiva 24
David Palmer (n. 1982), cestista statunitense
David Palmer (n. 1986), cestista statunitense